Referent steht für:

 Referent (Behörde), Funktionsbezeichnung
 Referent (Linguistik), das Bezugsobjekt, auf das sich die Bedeutung eines Wortes bezieht
 Person, die ein Referat hält, siehe Referat (Vortrag)
 Mitarbeiter einer Organisation, siehe Referat (Organisation)
 Leiter eines ÖH-Referats, siehe Referat (ÖH)
 Leiter eines Referats eines Allgemeinen Studierendenausschusses, siehe Allgemeiner Studierendenausschuss #Referate und Referenten
 frühere Bezeichnung für einen Referatsleiter
 ein (auf Honorarbasis bezahlter) Leiter eines Fortbildungskurses, siehe Dozent

Siehe auch:
 Forschungsreferent (Berater, Unterstützer)
 Pressereferent (Kommunikationsmanager)
 Referat (Begriffsklärung)